Autoagresja komórek
 Autoagresja (psychologia)